— японская анимационная студия, основанная бывшим продюсером Sunrise Микихиро Иватой и являющаяся дочерней компанией японской компании по производству аниме Sony Music Entertainment Japan Aniplex.

История 
Студия была основана подразделением анимационного производства SMEJ, Aniplex, 9 мая 2005 года. В 2006 году студия совместно выпускает оригинальную продукцию Zenmai Zamurai, в октябре того же года основывается студия в Асагае. В 2007 году студия выпустила свой первый сериал Ookiku Furikabutte. Студия также расширила свое присутствие на международном рынке, приняв участие в отмеченной международной конвенции «Anime Expo 2007» (AX 2007), которая состоялась в Лонг-Бич, Калифорния.

В апреле 2018 года A-1 Pictures переименовала свою студию в Коэндзи в CloverWorks, а в октябре того же года та и вовсе была отделена от основной студии, став дочерней компанией Aniplex.

Работы

Телевизионные сериалы

Полнометражные фильмы

OVA и ONA

Прочее

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт A-1 Pictures
 A-1 Pictures Asagaya studio

 
Аниме-студии
Компании Токио